Cementula canteshabitans är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Cementula canteshabitans ingår i släktet Cementula, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
canteshabitans